Iō-jima est une île du sud du Japon (préfecture de Kagoshima).
Iōjima ou Iwo Jima est une île volcanique japonaise faisant partie des îles d'Ogasawara (préfecture métropolitaine de Tokyo).
Iōjima est une ancienne ville de la préfecture de Nagasaki